

Francia 
 Chiesa dell'Annunciazione – chiesa di Corte
 Chiesa dell'Annunciazione – chiesa di Nizza

Israele 
 Basilica dell'Annunciazione – chiesa di Nazareth

Italia 
Calabria
 Chiesa dell'Annunciazione – chiesa di Cutro

Emilia-Romagna
 Chiesa di Santa Maria Annunziata di Betlemme – chiesa di Mizzana, quartiere di Ferrara
 Chiesa dell'Annunciazione della Beata Maria Vergine – chiesa di Ospitale, frazione di Bondeno

Lombardia
 Chiesa dell'Annunciazione di Maria Vergine – chiesa di Vittuone
 Chiesa dell'Annunciazione – chiesa di Cerete

Toscana
 Chiesa dell'Annunciazione (Principina Terra) – chiesa di Principina Terra
 Chiesa dell'Annunciazione – chiesa di Prato

Puglia
 Chiesa dell'Annunciazione (Foggia) – chiesa di Foggia

Sicilia
Chiesa di Maria Santissima Annunziata – chiesa di Castellammare del Golfo

Russia 
 Chiesa dell'Annunciazione – chiesa di San Pietroburgo

Svizzera 
 Chiesa di Santa Maria dell'Annunciazione – chiesa di Muzzano

Pagine correlate 
 Cattedrale dell'Annunciazione